Okuje je naselje u neposrednoj blizini Zagreba, kraj Velike Gorice. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine ima 467 stanovnika. Okuje ima 125 kućanstava.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Velika Gorica